Paetzel ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Paetzel (* 1984), deutscher Comiczeichner und Illustrator
 Ulrich Paetzel (* 1971), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Paetzel (* 1864; † nach 1933), deutscher Politiker (SPD)